Женская национальная сборная Норвегии по волейболу () — представляет Норвегию на международных соревнованиях по волейболу. Управляющей организацией выступает Норвежская федерация волейбола ( — NVBF).

История 
Начало развития волейбола в Норвегии относится к 1935 году. Именно в это время секретарь Спортивной федерации трудящихся страны Рольф Хольмо привёз из СССР, в котором был с визитом, сведения о новой игре. В 1946 была образована Норвежская федерация волейбола, в 1949 присоединившаяся к ФИВБ.

Дебютом на международной арене для женской сборной Норвегии стало выступление в волейбольном турнире, проходившем в августе 1953 года в Бухаресте в рамках Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Первый свой матч норвежские волейболистки провели 5 августа против команды Франции и уступили 0:3. На следующий день сборная Норвегии обыграла датчанок с тем же счётом, а затем проиграла сборным Австрии и СССР всё так же в трёх партиях.

В дальнейшем, вплоть до 1981 года, норвежская женская сборная играла лишь в товарищеских матчах и только в мае 1981 впервые приняла участие в официальном турнире под эгидой Европейской конфедерации волейбола, выступив отборочном турнире чемпионата Европы 1981. До 1993 года национальная команда Норвегии практически регулярно была среди участников квалификации европейских первенств, но без успеха. В период же с 1994 по 2004 норвежки вообще на официальной международной арене появились лишь раз — в отборочном турнире чемпионата мира 2002. И в последующее время норвежские волейболистки в квалификационных соревнованиях первенств Европы и мира выступали нерегулярно и неудачно, следствием чего является низкий международный рейтинг сборной страны.

Результаты выступлений

Чемпионаты мира 
В чемпионатах мира 1952-1998 (основной и отборочный турниры) сборная Норвегии участия не принимала.

 2002 — не квалифицировалась
 2006 — не квалифицировалась
 2010 — не участвовала
 2014 — не участвовала
 2018 — не квалифицировалась
 2022 — не квалифицировалась

Чемпионаты Европы 
В чемпионатах Европы 1949-1979 (основной и отборочный турниры) сборная Норвегии участия не принимала

Состав 
Сборная Норвегии в квалификации чемпионата Европы 2023

 Главный тренер —  Элко Бейл.
 Тренер —  Витор де Лима Маседо.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Норвежской федерации волейбола
 Сборная Норвегии на сайте CEV
 Сборная Норвегии на сайте NVBF
 Norway national team. women.volleybox

Норвегия
Волейбол в Норвегии
Волейбол